Třída G je označení tříd ponorek různých námořnictev.
 Třída G (1912)  – čtveřice ponorek Námořnictva Spojených států, postavených podle různých návrhů
 Třída G (1915) – třída diesel-elektrických ponorek ponorek postavených pro Britské královské námořnictvo
 Třída G – ponorka U-573, která byla zařezena do španělského námořnictva pod označením G-7